Prosthecereaus är ett släkte av plattmaskar. Prosthecereaus ingår i familjen Euryleptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Prosthecereaus